Jan Adolf Holštýnsko-Gottorpský (27. února 1575, Schleswig – 31. března 1616, Schleswig) byl v letech 1590 až 1616 holštýnsko-gottorpským vévodou.

Život 
Jan Adolf se narodil jako třetí syn vévody Adolfa Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky Kristýny Hesenské. Stal se prvním správcem knížectví-biskupství Lübeck (1586–1607) a knížectví-biskupství Bremen (1589–1596). Po smrti svých dvou starších bratrů se stal také vévodou. V roce 1590, poté co nastoupil na vévodský stolec, rezignoval na brémské biskupství a postoupil ho mladšímu bratrovi Janu Fridrichovi.

Manželství a potomci 
30. srpna 1596 se jednadvacetiletý vévoda oženil s o pět let mladší princeznou Augustou, dcerou dánského krále Frederika II. Manželé spolu měli osm dětí:

 Fridrich (22. prosince 1597 – 10. srpna 1659), holštýnsko-gottorpský vévoda, ⚭ 1630 Marie Alžběta Saská (1610–1684)
 Alžběta Sofie (12. prosince 1599 – 25. listopadu 1627); ⚭ 1621 vévoda August Sasko-Lauenburský (1577–1656)
 Adolf (15. září 1600 – 19. září 1631)
 Dorotea Augusta (12. května 1602 – 13. března 1682); ⚭ 1633 vévoda Joachim Ernst von Schleswig-Holstein-Plön (1595–1671)
 Hedvika (23. prosince 1603 – 22. března 1657); ⚭ 1620 falckrabě August Falcko-Sulzbašský
 Anna (19. prosince 1604 – 20. března 1623)
 Jan (18. března 1606 – 21. února 1655), ⚭ 1640 Julie Felicitas von Württemberg-Weiltingen (1619–1661)
 Kristián (1. prosince 1609)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 27. února
Narození v roce 1575
Narození ve Šlesviku
Úmrtí 31. března
Úmrtí v roce 1616
Úmrtí ve Šlesviku
Holstein-Gottorp